Энри́ке:

Персоналии

Имя 
 Энрике — см. 
 Энрике I (1203—1217) — король Кастилии с 1214 года.
 Энрике I Наваррский (Генрих I Толстый; ок. 1244—1274) — граф Шампани и Бри, король Наварры (как Энрике I Толстый) с 1270 года.
 Энрике II (1334—1379) — король Кастилии и Леона, старший незаконнорожденный сын короля Кастилии Альфонса XI и его любовницы Леоноры Гусман.
 Энрике III (1379—1406) — король Кастилии и Леона с 1390 года. Сын Леоноры Арагонской и Хуана I.
 Энрике IV (1425—1474) — последний король Кастилии и Леона перед династической унией Кастилии и Арагона.
 Энрике (1512—1580) — кардинал-король, семнадцатый король Португалии с 1578 года. Последний представитель Ависской династии. Пятый сын Мануэля I и его второй жены Марии Арагонской.

Фамилия 
 Энрике, Карлос (род. 1963) — аргентинский футболист.
 Энрике, Клисман (род. 1995) — бразильский футболист.
 Энрике, Луваннор (род. 1990) — бразильский футболист.
 Энрико, Робер (1931—2001) — французский кинорежиссёр и сценарист, лауреат премии «Сезар».
 Паулу Энрике (род. 1993) — португальский футболист.
 Энрике, Эктор — аргентинский футболист.

Составные фамилии 
 Энрике-и-Таранкон, Висенте (1907—1994) — испанский кардинал, епископ Сольсоны, архиепископ Овьедо.

Топонимы 
 Вальверде-Энрике — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Хенераль-Энрике-Мартинес — населённый пункт в восточной части Уругвая, в департаменте Трейнта-и-Трес.
 Хосе-Энрике-Родо — небольшой город на юго-западе Уругвая, на территории департамента Сорьяно.

См. также 
 Луис Энрике (род. 1970) — испанский футболист, ныне — главный тренер сборной Испании.
 Уго Энрике (род. 1980) — бразильский футболист, атакующий полузащитник клуба «Гояс».
 Энрике де Малака — раб, собственником которого был известный португальский мореплаватель Фернан Магеллан.
 Энрик
 Энрикес
 Энрики
 Генри (имя)